Макси́ма Го́рького — селище в Україні, у Якимівській селищній громаді Мелітопольського району Запорізької області. Населення становить 630 осіб. До 2017 орган місцевого самоврядування — Горьківська сільська рада.

Географія 
Селище Максима Горького розташоване на відстані 0,5 км від сіл Михайлівське та Степове. По селищу протікає пересихаюжчий струмок з загатами.

Історія 
12 червня 2020 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області», увійшло до складу Якимівської селищної громади.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Якимівського району, селище увійшло до складу Мелітопольського району.

Селище тимчасово окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року.

Населення 
За даними перепису населення 2001 року, у селищі мешкало 630 осіб. Мовний склад населення був таким:

|}

Об'єкти соціальної сфери 
 Школа. Директор — Доротюк Г. Д.. Футбольна команда школи під керівництвом тренера Олександра Рижика брала участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях серед сільських шкіл.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Максима Горького 

Селища Запорізької області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню